Одиша () может означать:

 Топоним
 Одиша — индийский штат.
 Калаханди или Одиша — округ в индийском штате Орисса.

 Спорт
 «Одиша» — индийский футбольный клуб из Бхубанешвара, штат Одиша.